Jagdhof steht für
 Ehemaliger Jagdhof (Darmstadt), Hessen
 Jagdhof Hasselfelde, Sachsen-Anhalt
 Jagdhof Bodfeld, Sachsen-Anhalt